Frutaz ist der Familienname folgender Personen:

 François-Gabriel Frutaz (1859–1922), italienischer Historiker aus dem Aostatal
 Aimé-Pierre Frutaz (1907–1980), italienischer Geistlicher, Kirchenhistoriker und Kurienbeamter aus dem Aostatal